Schloss Marbach ist die Bezeichnung für folgende Bauwerke:

 Schloss Marbach (Öhningen), Deutschland
 Schloss Marbach (Ried in der Riedmark), Österreich

siehe auch:

Begriffsklärung Marbach